Аріадне Діас (;  16 серпня 1986, Пуерто-Вальярта, Мексика) — мексиканська акторка кіно і телебачення.

Біографія 
Аріадне Діас народилася 16 серпня 1986 року в Пуерто-Вальярті.

Фільмографія

Примітки 

Мексиканські акторки
Акторки